Joyn steht für:
 Joyn (Hotel), eine Hotelkette mit Serviced Apartments 
 JOYN, eine Serviced-Apartments-Marke von Upartments Real Estate
 Joyn (Streaminganbieter), eine Streaming-Plattform des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media
 eine Variante des Rich Communication Services

Siehe auch:

 Join (Begriffsklärung)